„Фолксваген Тигуан“ (Volkswagen Tiguan) е модел компактни SUV автомобили на германската компания „Фолксваген“, произвеждан от 2007 година.

Моделът разширява гамата на „Фолксваген“, добавяйки по-компактен SUV от „Фолксваген Туарег“, и е базиран на „Фолксваген Голф“.

Бележки 

Тигуан
Автомобили с повишена проходимост